Андре́й Никола́евич Корне́ев (10 января 1974, Омск, СССР — 2 мая 2014, Москва, Россия) — российский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На Олимпиаде в Атланте Андрей в плавании на 200 метров брассом завоевал бронзовую медаль, уступив венграм Карою Гюттлеру и Норберту Роже. Его тренером была Надежда Ащепкова.

Трёхкратный чемпион Европы в плавании брассом на 200 метров и комбинированной эстафете 4×100 метров, а также серебряный призёр чемпионата мира на короткой воде.

28 марта 1998 года установил мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом на короткой воде — 2:07,79. Достижение держалось почти два года — в 2000 его улучшил другой россиянин Роман Слуднов.

На чемпионате мира 1998 года Андрей участвовал в заплывах на 100 и 200 метров брассом, а также комбинированной эстафете.

Образование 
В 1998 году окончил Российскую государственную академию физической культуры.

Смерть 
Скончался 2 мая 2014 года после продолжительной болезни рака желудка. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Примечания

Ссылки 

 Две жизни Андрея Корнеева

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы Европы по плаванию
Рекордсмены мира в плавании
Умершие от рака желудка
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище